Anne Auffret, chanteuse de langue bretonne et française et harpiste celtique française ;
 Benjamin Auffret (né en 1995), plongeur français ;
 Charles Auffret (1929-2001), sculpteur français ;
 Charles-Jacques-Émile Auffret (1838-1911), médecin de la Marine ;
 Lucien Auffret (né en 1997), handballeur français ;
 Mélanie Auffret (naissance inconnue), réalisatrice et scénariste française ;
 Séverine Auffret (née en 1942), écrivaine française et professeure de philosophie ;
 Virginie Auffret (née en 1978), golfeuse française.

Voir aussi 
 L'hôtel Auffret du Cosquer, un hôtel particulier à Quimperlé, en France.